
Termin -{Sg}- ima više značenja.

 Siborgijum, hemijski element.
 -{.sg}-, najviši Internet domen za Singapur.